Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
270e division d'infanterie (Allemagne)

URSS